V Circoscrizione – zona di Palermo
V Circoscrizione – zona di Trieste